

Geografia
Brasile
 Antonina – comune dello stato del Paraná
 Antonina do Norte – comune dello stato del Ceará
Polonia
 Antonina – villaggio nel comune di Rusiec, distretto di Bełchatów (voivodato di Łódź)
 Antonina – villaggio nel comune di Strzelce Wielkie, distretto di Pajęczno (voivodato di Łódź)
 Antonina – villaggio nel comune di Poddębice, distretto di Poddębice (voivodato di Łódź)
 Antonina – villaggio nel comune di Dobre, distretto di Mińsk (voivodato della Masovia)

Onomastica
 Antonina – forma femminile del nome proprio di persona italiano Antonino

Persone
 Antonina – moglie di Belisario

Pagine correlate
 Antonino
 Antonini